Perspiration steht für:
 Schwitzen, bei Tieren die Wasserabgabe über die Haut 
 Hautatmung, bei Tieren der Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid über die Haut